Ptyas ist eine sowohl zoologische als auch botanische Gattungsbezeichnung:

 Gattung der Eigentlichen Nattern (Colubrinae), einer Unterfamilie der Nattern (Colubridae), siehe Ptyas (Gattung)
 Synonym der Gattung Aloen (Aloe), eine Pflanzengattung aus der Unterfamilie der Affodillgewächse (Asphodeloideae)